Бульва́р Побе́ды — название улиц в населённых пунктах России.
 Бульвар Победы — бульвар в Астрахани.
 Бульвар Победы — бульвар в Воронеже.
 Бульвар Победы — бульвар в Йошкар-Оле.
 Бульвар Победы — бульвар в Колпине.
 Бульвар Победы — бульвар в Новосибирске.
 Бульвар Победы — бульвар в Орле.

Есть схожие названия с использованием датирования — в Мелитополе и Электростали.

См. также 
 Бульвар Великой Победы — бульвар в Волгодонске
 Бульвар 30-летия Победы — бульвар в Волгограде
 Бульвар 40-летия Победы — бульвар в селе Роговатое Белгородской области
 Бульвар 50 лет Победы — бульвар в Белой Калитве
 Бульвар 60-летия Победы — бульвар в Электростали
 Бульвар 65 лет Победы — бульвар в Серпухове
 Бульвар 65-летия Победы — бульвар в Подольске
 Бульвар 70 лет Победы — бульвар в посёлке Отрадное Воронежской области
 Бульвар 70-летия Победы в Великой Ответственной войне — бульвар в Йошкар-Оле
 Бульвар 75-летия Победы — бульвар в посёлке городского типа Медведево Республики Марий Эл